Étienne hace referencia a varios artículos:

Nombre propio masculino
 Étienne (nombre), equivalente francés al nombre en español Esteban.
 Étienne Decroux (1898-1991), también conocido como Étienne Marcel Decroux, actor y mimo francés.
 Étienne François de Choiseul (1719-1785), también conocido como Étienne François Choiseul y como Étienne-François, conde de Stainville, diplomático, embajador, y político francés.
 Étienne Pirot (1952-), también conocido simplemente por Étienne, escultor francés.
 Jean-Étienne Championnet (1762-1800), también conocido como Jean Étienne Vachier Championnet, general francés.